Desa Punjul kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Punjul (administrativ by i Indonesien, lat -7,98, long 111,89), Jawa Timur, 
 Desa Punjul (administrativ by i Indonesien, lat -7,84, long 112,15), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar